Юний Анний Басс — консул 331 года.
 Юний Басс Феотекний — префект Рима 359 года, сын предыдущего.